

Anno 
 206 o 206 a.C.

Codici 
 206  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Haagaar Observatory di Eina in Norvegia

Matematica 
 206 – numero

Motori 
Peugeot 206  – Automobile